Раттацци ( — итальянская фамилия. 

Известные носители: 

 Мария Раттацци — французская писательница, поэтесса и журналист, внучка Люсьена Бонапарта, супруга Урбано Раттацци.
 Урбано Раттацци — итальянский политик и государственный деятель, дважды избирался премьер-министром Италии, второй муж Марии Раттацци.